Weierhof ist
 ein Ortsteil von Bolanden, siehe Weierhof (Bolanden)
 eine Kurzform für das Gymnasium Weierhof
 ein Ortsteil von Rösrath
 ein Ortsteil von Wittlich